Тулин — фамилия.

 Известные носители
 Тулин, Вячеслав Семёнович (1904—?) — советский учёный, специалист в области проектирования тяжёлых электроприводов, лауреат Сталинской премии.
 Тули́н, Ингрид (1926—2004) — шведская актриса театра и кино, режиссёр.
 Тулин, Ингрид — шведская и швейцарская кёрлингистка.
 Тулин, Николай Алексеевич (1925—1988) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Тулин, Сергей Загитович (род. 1957) — Герой Российской Федерации, генерал-майор ВДВ.
 Тулин, Юрий Нилович (1921—1983) — русский советский живописец, график.
 Тулин, Эльса (1887—1960) — шведская переводчица.
 Тулин, Эрнани Александрович (1935—2003) — советский и российский поэт, журналист.

См. также 
 Тулинов
 Тулинцев